L'Espluga (les Avellanes i Santa Linya), indret del municipi de les Avellanes i Santa Linya, a la Noguera
 L'Espluga (Soriguera), indret del municipi de Soriguera, al Pallars Sobirà
 L'Espluga (Tírvia), indret del municipi de Tírvia, al Pallars Sobirà
 L'Espluga (Tortosa), indret del municipi de Tortosa, al Baix Ebre
 Municipis:
 L'Espluga Calba, a les Garrigues 
 L'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà 
 Pobles i caserius:
 Espluga de Cuberes en el municipi de Baix Pallars, al Pallars Sobirà 
 Espluga de Serra, poble al sector ribagorçà del municipi de Tremp
 Espluga de Serra (antic municipi)
 Espluga (La Foradada del Toscar), poble del terme de La Foradada del Toscar, a la Baixa Ribagorça.
 Barrancs i llaus:
 Barranc de l'Espluga (Baix Ebre), curs fluvial del Baix Ebre
 Barranc de l'Espluga (Noguera), curs fluvial de la Noguera
 Barranc de l'Espluga de les Cabres, curs fluvial de la Noguera
 Barranc de l'Espluga de Paradís, curs fluvial del municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Llau de l'Espluga, curs fluvial de l'Alt Urgell
 Sot d'Esplugues, sot del municipi de Castellcir, al Moianès
 Torrent de l'Espluga (Osona), curs fluvial d'Osona
 Torrent de l'Espluga (Alt Urgell), curs fluvial de l'Alt Urgell
 Torrent de l'Espluga (Garraf), curs fluvial del Garraf
 Bosc de l'Espluga, indret als termes municipals de Gósol (Berguedà) i Guixers (Solsonès)
 Coves:
 L'Espluga (Toralla), cova del poble de Toralla, en el municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Espluga de l'Abeller, cova del municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell
 Cova de l'Espluga, cova del municipi d'Artesa de Segre, a la Noguera
 L'Espluga Rodona, cova dels termes municipals de Gósol i Saldes, al Berguedà
 Colls:
 Coll de l'Espluga, al municipi de Gombrèn, al Ripollès
 Coll del Pla de l'Espluga, al municipi de Gombrèn, al Ripollès
 Edificis:
 L'Espluga (Gombrèn), edificació del municipi de Gombrèn, al Ripollès
 L'Espluga (Guixers), edificació del municipi de Guixers, al Solsonès
 L'Espluga (Sant Sadurní d'Osormort), edificació del municipi de Sant Sadurní d'Osormort, a Osona
 L'Espluga Nova, edificació del municipi de Sant Sadurní d'Osormort, a Osona
 Mas de l'Espluga, edificació del municipi de Tortosa, al Baix Ebre
 Cal Valentí de l'Espluga, masia històrica del municipi de la Vansa i Fórnols, a l'Alt Urgell
 Muntanyes:
 L'Espluga (Odèn), cim del municipi d'Odèn, al Solsonès
 Roques de l'Espluga, cim del municipi de Gombrèn, al Ripollès